CBQ steht für:
 Chicago, Burlington and Quincy Railroad
 Catholic Biblical Quarterly, theologische Fachzeitschrift
 Flughafen Calabar (IATA-Code)

cbq steht für:
 Cuba (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen, Dialekt von Laru

CBQ